Franciaország
Montrond, település Hautes-Alpes megyében
Montrond, település Jura megyében